Goss est un nom propre germanique et anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Aleksandra Goss (1989-), patineuse de vitesse polonaise ;
 Arthur Goss (1881-1940), premier photographe officiel de la ville de Toronto.
 Belinda Goss (1984-) est une coureuse cycliste sur piste australienne.
 Chris Goss (1959-) est un producteur de disque et musicien américain.
 Eleanor Goss (1895-1982) est une joueuse de tennis américaine de l'entre-deux-guerres.
 Jean Goss (1912-1991) est une personnalité française du mouvement de non-violence.
 Joe Goss (1838-1885) est un boxeur anglais combattant à mains nues.
 Kimberly Goss (1978-) est la chanteuse et fondatrice du groupe de power metal finlandais Sinergy.
 Hildegard Goss-Mayr (1930-) est une personnalité autrichienne du mouvement de non-violence.
 Lauren Goss (1988-) est une triathlète américaine.
 Luke Goss (1968-) est un acteur britannique.
 Matthew Goss (1986-) est un coureur cycliste australien. 
 Pete Goss (1961-) est un navigateur britannique. 
 Peter Goss (1946-) est un danseur, professeur et chorégraphe de danse contemporaine français d'origine sud-africaine.
 Porter Goss (1938-), fut le directeur de la CIA du 24 septembre 2004 au 5 mai 2006.
 Sarah Goss (1992-), joueuse néo-zélandaise de rugby à sept et rugby à XV.
 Theodora Goss (1968-), romancière et poétesse américaine.
 Tim Goss (1963-) est l'un des 2 Chief Engineer de l'écurie de Formule 1 McLaren Racing.

Toponyme 

 Goss, un village du comté de Monroe, dans le Missouri, aux États-Unis.

Patronyme anglais
Patronyme américain
Patronyme allemand